

Села:
 Білоусове — Харківська область, Коломацький район
 Білоусове — Херсонська область, Великоолександрівський район, Білокриницька селищна рада
 Білоусове — Херсонська область, Великоолександрівський район, Білоусівська сільська рада

Див. також 
 Білоусово
 Бєлоусов
 Білоусівка
 Білоус